У фонетиці і пунктуації:
 Знак оклику ( ! ) — розділовий знак, який ставиться в кінці речення для висловлення подиву, заклику для сильного почуття, тривоги тощо;
 Пост-альвеолярний клацаючий приголосний — приголосний звук в Міжнародному фонетичному алфавіті.

У математиці та інформатиці:
 Факторіал.
 Заперечення в деяких мовах програмування.

У музиці
 !!! (вимовляється chk chk chk, що теоретично імітує клацаючі приголосні) — американська група, створена восени 1996 року після спільного туру членів місцевих груп «The Yah Mos», «Black Liquorice» і «Popesmashers»;
 !Action Pact! — лондонська рок-група, утворилася 1981-го року і грала середньотемповий панк-рок, часто використовуючи крос-рифове аранжування, на зразок ранніх «Black Sabbath»;
 !T.O.O.H.! (акронім від  — «Забуття людяності») — чеський музичний колектив, сформований 1990-го року;
 ! (альбом С.К.А.Й.) — третій студійний альбом українського гурту «С.К.А.Й.», випущений 24 листопада 2010 року лейблом Lavina Music;
 !Чидро — третя студійна робота гурту Перкалаба. Всі слова та музика — Перкалаба.

Інше
 !ФЕСТ — мережа концептуальних авторських ресторанів та напрямків, заснована у Львові 2007 року. Поява багатьох ресторанів мережі викликала запеклі дискусії у суспільстві (зокрема, щодо «Мазох-café» та «Криївка»).